Гунтур:

 Гунтур — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Гунтур — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.